Metal Gear peut faire référence :
 Metal Gear : une série de jeux vidéo.
 Metal Gear : premier titre de cette série sorti en 1987.
 Metal Gear : un char bipède faisant figure d'emblème dans le jeu vidéo.

Divers